Meram (district), een Turks district in de provincie Konya
 Meram (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Meram